Săcel ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Săcel (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Săcel (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș

 Săcel (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Săcel (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Săcel (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Strei-Săcel, Dorf im Kreis Hunedoara

Siehe auch:
 Săcele (Begriffsklärung)